Белого́рская — многозначный топоним:
 Белогорская волость — волость в составе Берёзовского уезда, расположенная возле устья Иртыша, существовавшая с XVII века.
 Белогорская улица — во многих городах России:
 1-я Белогорская улица и 2-я Белогорская улица (Москва)
 Белогорская улица (Екатеринбург)
 Белогорская посадка — лесопосадка в Пензе.

См. также 
 Белогорский
 Белогорское
 Белогорск
 Белогорье